Tacoma - cidade costeira no estado de Washington, Estados Unidos.
Toyota Tacoma - modelo da Toyota
Ponte Tacoma Narrows - uma ponte sobre o estreito de Tacoma, Estados Unidos

Desambiguação